Массинья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Монтамбёф. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16212.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к югу от Парижа, в 95 км южнее Пуатье, в 45 км к востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 407 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 224 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 161 были экономически активными, 63 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 66,5 %). Из 161 активных работали 152 человека (83 мужчины и 69 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 63 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 . Исторический памятник с 1929 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта